Хажиев — фамилия; имеет женскую форму Хажиева. Известные носители:

 Хажиев, Ризван Закирханович (1939—2013) — журналист, писатель, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан.
 Хажиев, Таниберген Ибраевич (1950—2015) — советский и казахстанский кинопродюсер.